Шадринка — название топонимов в России

 Шадринка — деревня в Муромцевском районе Омской области, упразднена в 1987 г.
Шадринка — село в Байкаловском районе Свердловской области.
 Шадринка — деревня в Слободо-Туринском районе Свердловской области.
 Шадринка — деревня в Казанском районе Тюменской области.
Шадринка — деревня в Сладковском районе Тюменской области.
 Шадринка — бывший посёлок, сейчас входящий в состав города Черемхово Иркутской области.

 Шадринка — река в Удмуртии, приток Малебны